Eredivisie (mannenhandbal) 1990/91
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1990/91